Kamenná est un toponyme qui peut désigner :

Kamenná, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Kamenná, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Kamenná, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Kamenná, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Kamenná Horka, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Kamenná Lhota, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie